Molekulska formula -{C3H5NO2}- se može odnositi na:

 2-Oksazolidon
 Dehidroalanin